Tre fartyg inom US Navy har burit namnet USS Iwo Jima efter Slaget om Iwo-jima:

  skulle bli ett hangarfartyg av Ticonderoga-klass, byggnadsarbetet avbröts i augusti 1945
  var det första fartyget i Iwo Jima-klass av amfibieattack fartyg, hon tjänstgjorde mellan 1961 och 1993
  är ett amfibieattack fartyg av Wasp-klass, hon togs i tjänst 2001